Хован () — словацьке прізвище. Відомі носії:

 Адріан Хован (1995) — словацький футболіст.
 Матуш Хован (1992) — словацький хокеїст.
 Міхал Хован (1987) — словацький хокеїст.
 Ян Хован (1983) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища